Lumpenlochbach und Lumpenlochbächle sind Gewässernamen:

 Lumpenlochbach (Schlierbach), linker Zufluss des Nonnenbachs (zum Schlierbach) bei Lichtenstern, Stadt Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Lumpenlochbächle (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) an der Laukenmühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Lumpenloch heißen Bachtäler und Gewanne:
 Lumpenloch (Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot über den Mühlkanal an der Rösersmühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lumpenloch, Waldgewann um den Oberlauf des Lumpenlochbach (Schlierbach)
 Lumpenloch, Waldgewann am Mittellauf des Lumpenlochbächle (Brettach) beim Klingenhof, Gemeinde Mainhardt

Siehe auch:
 Lumpenbach